Lista ta zawiera najszybsze samochody osobowe, które są dopuszczane do ruchu na drogach publicznych, a nie obejmuje samochodów wyścigowych, użytkowanych jedynie na torach wyścigowych (np. Formuły 1).

Najszybsze samochody według kraju produkcji

Najszybsze samochody według przyspieszenia 0-100 km/h 
 Aspark Owl  1,69 s (2020) 
Tesla Model S P100D Ludicrous+ 2,28 s (2017)
Dodge Challenger SRT Demon 2,3s (2017)
 Porsche 918 2,3 s (2014)
 Tesla Model S P100D Ludicrous 2,4 s (2016)
 Bugatti Chiron 2,4 s (2017)
 Bugatti Veyron Super Sport 2,5 s (2010)
 Bugatti 16.4 Veyron 2,5 s (2004)
 Caparo T1 2,5 s (2007)
 Dauer 962 LM 2,6 s (1994)
 SSC Ulitmate Aero TT 2,78 s (2007)
 Nissan GT-R  2,8 s (2011)

Najszybsze samochody produkowane seryjnie w poszczególnych latach

Przypisy 

Samochody
Rankingi